Ackworth (Iowa)
 Ackworth (Engeland)